Baureis ist

ein Familienname:
  Walter Baureis (1930–2014), deutscher Fußballspieler

ein Ortsname:
 Baureis (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern